Die 10. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 25. bis zum 29. August 1999 in der Schweiz statt. Die Spiele wurden in Elgg, Vordemwald, Diepoldsau und Olten ausgetragen. Die Schweiz war damit nach 1979 zum zweiten Mal Ausrichter der Faustball-Weltmeisterschaft der Männer.

Spielorte 

An vier Spielorten wurde die Faustball-Weltmeisterschaft 1999 ausgetragen. Nach der Vorrunde in Elgg und Vordemwald fanden in Diepoldsau die Qualifikationsspiele für die Endrunde statt. Diese wurde mit dem Finale vor 7.500 Zuschauern in Olten ausgetragen.

Die Spielorte im Überblick:

Teilnehmer 
Zum ersten Mal nahm eine Faustball-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten an einer Weltmeisterschaft teil.

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele der Gruppe A fanden in Vordemwald statt.

Spielergebnisse

Gruppe B 
Alle Spiele der Gruppe B fanden in Elgg statt.

Spielergebnisse

Entscheidungsspiele 
Die Qualifikationsspiele fanden in Diepoldsau statt, das Halbfinale fand in Olten statt.

Qualifikationsspiele für das Spiel um Platz 7

Qualifikationsspiele für das Halbfinale

Halbfinale

Platzierungs- und Finalspiele 
Alle Platzierungs- und Finalspiele fanden in Olten statt.

Schiedsrichter 
Acht Schiedsrichter aus vier Nationen leiteten die Begegnungen der Männer-Weltmeisterschaft 1999 in der Schweiz:

Platzierungen

Weblinks

Quelle 

1999 Manner
Sportveranstaltung im Kanton Aargau
Sportveranstaltung im Kanton St. Gallen
Sportveranstaltung im Kanton Zürich
Faustballwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Olten
Faustballveranstaltung 1999